Побе́да — посёлок Волченского сельсовета Добровского района Липецкой области.

Расположен на границе с Лебедянским районом. Грунтовыми дорогами соединён с селом Большие Хомяки и посёлком Искра.

Возник примерно в XVIII веке. В посёлке есть заброшенная барская усадьба.

Население

Примечания 

Населённые пункты Добровского района